

Sciences et techniques 
 Le joint d'Oldham, inventé par  en 1820, est un joint assurant la transmission d'un mouvement de rotation entre deux axes parallèles.
 Oldham S.A.S. France, groupe industriel franco-anglo-américain, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), spécialiste de la détection de gaz.

Patronyme 

  (1779-1840), un ingénieur irlandais surtout connu pour l'invention du joint d'Oldham ;
 Megan Oldham (2001-), une skieuse acrobatique canadienne ;
 Richard Dixon Oldham (1858-1936), un géologue britannique connu notamment pour sa détection du noyau terrestre.

Toponyme 

 Oldham, une ville du Grand Manchester au Royaume-Uni ;
 le district métropolitain d'Oldham ;
 l'Oldham Athletic Association Football Club, son club de football ;
 l'Oldham Roughyeds, son club de rugby ;
 les circonscriptions d'Oldham West and Royton et d'Oldham East and Saddleworth ;
 Oldham, une municipalité du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 , nom porté par deux comtés des États-Unis.